Вхо́до-Иерусали́мская це́рковь (также Це́рковь Вхо́да Госпо́дня в Иерусали́м) — православный храм в Иркутске, расположенный в историческом центре города, на улице Борцов Революции. Один из старейших православных храмов Иркутска.

Первая каменная церковь на Иерусалимском кладбище была построена на средства купца Михаила Сибирякова в 1793—1795 годах. 23 сентября 1820 года была заложена новая каменная Входо-Иерусалимская церковь. В 1830 году были закончены основные строительные работы (без внутренней отделки). 25 июля 1835 года церковь была освящена. В 1890 году к церкви с южной и северной сторон были пристроены два придела.

Архитектура церкви была необычна для культового строительства Иркутска и соответствовала тенденциям классицизма.

В 1931 году церковь была закрыта, в ней разместили училище культуры. В марте 2000 года здание было передано в ведение Иркутской епархии. 28 апреля 2013 года после восстановления храм был освящён.

Примечания

Литература 
 Калинина И. В. Культовое православное зодчество // Памятники истории и культуры Иркутска. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993. — С. 403—405. — 448 с. — Тираж 5 000 экз. — ISBN 5-7424-0581-2
 Калинина И. В. Православные храмы Иркутской епархии XVII — начало XX века: Научно-справочное издание. — М.: Галарт, 2000. — С. 115—117. — 496 с. — Тираж 5 000 экз. —

Ссылки 
 Входо-Иерусалимская церковь на сайте Иркипедия
 Роль купцов Сибиряковых в храмоздательстве Иркутской епархии на сайте Прибайкалье

Достопримечательности Иркутска
Исторический центр Иркутска
Памятники архитектуры Иркутска
Храмы Иркутска
Иркутск
Иркутск